Hotel Nicolaus w Toruniu – obecnie czterogwiazdkowy hotel butikowy w Toruniu, dawny budynek administracyjny Twierdzy Toruń.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. św Ducha 14 -16.

Historia 

Budynek powstał w 2. połowie XIX wieku i pierwotnie był siedzibą administracji Twierdzy Toruń. Po II wojnie światowej zaadaptowany został on na gabinety lekarskie spółdzielni "Stomed". Po 2010 roku rozpoczęto remont obiektu z przeznaczeniem na cele hotelowe.

Oficjalne otwarcie hotelu miało miejsce 27 kwietnia 2017 roku.

Obiekt ma standard czterogwiazdkowy, a z jego usług może skorzystać ponad 50 gości w 26 pokojach hotelowych.

Kamienicę wpisano do gminnej ewidencji zabytków (nr 355).

Nagrody i wyróżnienia 
 Obiekt Roku 2015 - 2016 w kategorii: Obiekty zabytkowe poddane rewaloryzacji i adaptacji

Przypisy 

Nicolaus
Hotel Nicolaus
Architektura neogotycka w Toruniu
Budynki w Polsce oddane do użytku w XIX wieku
Instytucje nazwane od Mikołaja Kopernika